Wachstumsfaktor steht für:
 Wachstumsfaktor (Mathematik), bei geometrischen Folgen konstante Quotienten
 Wachstumsfaktor (Protein), in der Zellbiologie als Signale
 Suppline, auch Wachstumsfaktoren, in der Mikrobiologie chemische Verbindungen

Siehe auch:
 Wachstumsfaktor BDNF (Protein)

 Wachstum (Begriffsklärung)